El nombre Salo se puede referir a:

 Saló, ciudad en Lombardía (Italia);
 La República de Saló (República Social Italiana), llamada así por la ciudad anterior, que fue su capital.
 Salo, ciudad en la región de Finlandia Propia.
 Salo, pueblo en el municipio San Mateo de Bages (Barcelona, España).
 Salo, ciudad y puerto de la República Centroafricana.
 Salo, ciudad en Ogooué-Ivindo (Gabón).
 Salo, población en el condado de Aitken (Minnesota, Estados Unidos).

así como a varias personas apellidadas Salo:
 Mika Salo (n. 1966), corredor finlandés de Fórmula 1.
 David Salo (n. 1969), lingüista estadounidense especializado en las lenguas construidas por J. R. R. Tolkien.
 Ola Salo (n. 1977), cantante sueco, vocalista del grupo The Ark.
 
o también a:
 el salo, una receta con tocino de cerdo de Ucrania, Rusia y resto del este de Europa.
 Saló o los 120 días de Sodoma, una película de Pier Paolo Pasolini.
 Salo, S. A., una empresa editorial chilena.